Salta (provincie), een provincie van Argentinië
Salta (stad), de hoofdstad van de provincie Salta